Tretospeira är ett släkte av svampar. Tretospeira ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Tretospeira